Turbanellidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Turbanellidae i ordningen Macrodasyda, fylumet bukhårsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Macrodasyida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Turbanellidae finns 45 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Turbanellidae